Недохин () — фамилия; в русском языке имеет женскую форму Недохина.
 Недохин, Дэвид (род. 1973) — канадский кёрлингист.
 Недохин, Хезер (род. 1975) — канадская кёрлингистка.